Dumm Fu (Originaltitel: Numb Chucks) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2014 produziert wird.

Handlung 
Ein Videotape des Kung-Fu-Kämpfers Wu-Chuck Morris führt dazu, dass die dümmlichen Murmeltierbrüder Bruce und Lee ihre fehlenden Kung-Fu-Fähigkeiten nutzen, um die Stadt zu beschützen. Dabei sorgen sie meist für noch mehr Chaos und engagieren sich auch entgegen dem Willen der Bewohner.

Synchronisation 
Die deutsche Fassung entstand bei der Deutsche Synchron mit den Dialogbüchern und unter der Regie von Frank Schröder.

 Dirk Stollberg: Bruce
 Jesco Wirthgen: Lee
 Gerald Paradies: Woo Chuck Morris
 Rainer Fritzsche: Wolfgang
 Stefan Staudinger: Rupert

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von NMBC Productions Inc., Jam Filled Entertainment und 9 Story Media Group produziert. Erstmals wurde die Serie am 7. Januar 2014 auf dem kanadischen Fernsehsender YTV ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 7. Juni 2014 auf Super RTL. Weitere Ausstrahlungen folgten auf Toggo plus. Zudem ist die Serie über den Video-on-Demand-Dienst Kividoo verfügbar.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 
Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre